Blood – album formacji This Mortal Coil
 Blood – album zespołu Vader
 Blood – album OSI
 Blood – brytyjski horror z 2000 roku, w reżyserii Charly’ego Cantora
 Blood – gra komputerowa
 Blood – plemię indiańskie, znane też jako Káínawa
 Blood – japoński zespół j-rockowy/visual kei
 Blood – niemiecki zespół wykonujący muzykę z pogranicza death metal/grindcore
 Blood – serial południowokoreański z 2015 roku.

Zobacz też 
 Kapitan Blood (powieść)
 Blood: The Last Vampire – pełnometrażowy film anime
 Blood+ – seria anime bazująca na filmie Blood: The Last Vampire